ACAC ARJ21 är ett kinesiskt 2-motorigt passagerarflygplan med plats för 70 till 90 passagerare som är under testflygning sedan november 2008.
Planet liknar McDonnell Douglas MD-90.

Versioner 
 ARJ 21-700 (70 passagerare)
 ARJ 21-900 (90 passagerare)

Passagerarflygplan